Арзіла — власна назва.

Топоніми

Арзіла — португальська назва Асіли.

Арзіла (Португалія) — парафія.